Madness kan syfta på:

Madness – en brittisk musikgrupp 1976–1986, 1992–
Madness (album) – gruppens självbetitlade album
 Madness (Is All in the Mind) – den femtonde singeln av gruppen
Madness (finländsk musikgrupp) – ett finskt rockband som var aktivt mellan 1976 och 1979
Madness (sång) – singel av musikgruppen The Rasmus
 Madness (film) – en svensk lågbudget-skräckfilm från 2010
 Madness (sång av Muse) – sång av Muse från 2012 
 The Madness – brittisk musikgrupp vars medlemmar kom från gruppen Madness 1988
The Madness (album) – gruppens självbetitlade album